Monden ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Monden (1900–1980), deutscher Filmarchitekt und Kulissenmaler
 Herbert Monden (1888–1952), deutscher Metallurge und Stahlwerksmanager
 Hugo Monden (* 1936), belgischer Pianist